Das Bergrennen Consuma, auch Coppa della Consuma oder La Consuma Hillclimb, war ein Bergrennen, das am 24. Mai 1964 ausgefahren wurde. Gleichzeitig war das Rennen der sechste Wertungslauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft dieses Jahres.

Das Rennen 

Nach 1963 zählte das Bergrennen auf den Passo della Consuma zum zweiten Mal zur Sportwagen-Weltmeisterschaft. 244 Fahrer nahmen mit ihren Wagen das Rennen, wovon 216 in die Wertung kamen. Gesamtsieger wurde Odoardo Govoni auf einem Maserati Tipo 60, vor seinem Landsmann Edoardo Lualdi, der einen Ferrari 250 GTO fuhr.

Am Start waren auch junge italienische Rennfahrer wie Mario Casoni, Ignazio Giunti, Arturo Merzario und Nanni Galli, die später internationale Karrieren machten.

Ergebnisse

Schlussklassement 

1 nicht gestartet
2 nicht gestartet
3 nicht gestartet
4 nicht gestartet

Nur in der Meldeliste 

Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 344
 Gestartet: 244
 Gewertet: 216
 Rennklassen: 17
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: trocken und heiß
 Streckenlänge: 12,500 km
 Fahrzeit des Siegerteams: 0:06:54,170 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: 1
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 12,500 km
 Siegerschnitt: 108,651 km/h
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: 6. Lauf zum Sportwagen-Weltmeisterschaft 1964

Weblinks 

 Rennergebnisse

Rennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft 1964
Bergrennen
Sportveranstaltung in der Toskana
Motorsportwettbewerb in Italien